Nominalismus steht für:

 Nominalismus (Philosophie), ein Sammelbegriff für Positionen zum Universalienproblem
 Nominalismus (Recht), Nennwertgrundsatz oder Nominalprinzip im Wirtschaftsrecht
 Dyskalkulie#Nominalismus des Zahlbegriffs, diagnostischer Begriff zur Beschreibung des Zahlenverständnisses bei Rechenschwäche 

Siehe auch: